Heurne of De Heurne kan betrekking hebben op:
 Heurne (Oudenaarde), dorp en deelgemeente in Oost-Vlaanderen.
 De Heurne (Aalten), dorp in Gelderland.
 Heurne (Aalten), buurtschap in Gelderland.
 Heurne (Berkelland & Bronckhorst), buurtschap in Gelderland.
 De Heurne (Hengelo), een deel van Hengelo (Gld.)
 De Heurne, bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Nationaal Park Veluwezoom, gemeente Rheden
 Sint-Pieters-Heurne, een dorp nabij Vechmaal, soms als Heurne aangeduid